Арыкан () — турецкая фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Арыкан, Бурак — турецкий артист.
 Арыкан, Джейлан (род. 1971) — нидерландский и турецкий футболист и тренер.
 Арыкан, Мелтем — турецкая писательница.
 Арыкан, Полат (род. 1990) — турецкий легкоатлет.